Die Communauté de communes Terre d’Auge (früherer Name: Communauté de communes Blangy Pont-l’Évêque Intercom) ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Calvados in der Region Normandie. Sie wurde am 11. Dezember 2002 gegründet und umfasst 44 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Pont-l’Évêque.

Historische Entwicklung 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 traten zehn Gemeinden der aufgelösten Communauté de communes de Cambremer dem hiesigen Gemeindeverband bei. Dadurch erhöhte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden von 35 auf 45.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 wurde folgende Fusion von Gemeinden durchgeführt:
 Pont-l’Évêque und Coudray-Rabut → Pont-l’Évêque (Calvados)
Die ehemaligen Gemeinden verließen den Gemeindeverband, die Commune nouvelle trat ihm bei. Dies reduzierte die Anzahl der Mitgliedsgemeinden von 45 auf 44. Gleichzeitig wurde der frühere Name Communauté de communes Blangy Pont-l’Évêque Intercom durch den aktuellen Namen ersetzt.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Terre dAuge
Gegründet 2002